Gornji Prozor är en ort i Kroatien.   Den ligger i länet Lika, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Zagreb. Gornji Prozor ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gornji Prozor är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Gornji Prozor ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Veliki Hržić,  meter över havet,  km söder om Gornji Prozor. Runt Gornji Prozor är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Otočac,  km nordväst om Gornji Prozor. I omgivningarna runt Gornji Prozor växer i huvudsak blandskog. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Lika